Giro del Piemonte 2022, znany również jako Gran Piemonte 2022 – 106. edycja wyścigu kolarskiego Giro del Piemonte, która odbyła się 6 października 2022 na trasie o długości 198 kilometrów, biegnącej z miejscowości Omegna do miejscowości Beinasco. Impreza kategorii 1.Pro była częścią UCI ProSeries 2022.

Uczestnicy

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

UCI ProSeries 2022
Kolarstwo we Włoszech
2022 we Włoszech
Sport w Piemoncie